Repington ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ashe à Court-Repington (1785–1861), britischer General und Politiker
 Charles à Court Repington (1858–1925), britischer Offizier und Kriegsberichterstatter
 Philip Repington (14./15. Jh.), Kardinalpriester und Bischof von Lincoln

Siehe auch:
 À Court-Repington